Le château de Bonneville peut faire référence :

 au château de Bonneville à Bonneville en Haute-Savoie ;
 au château de Bonneville au Chamblac dans l'Eure ;
 au château de Bonneville à Bonneville en Belgique.

Voir aussi 

 Le château de Bonneville-sur-Touques à Bonneville-sur-Touques dans le Calvados.

Homonymie de châteaux